Palaiseau est le nom provisoire d'une future station du métro de Paris qui sera située le long de la ligne 18 à Palaiseau, dans l'Essonne. Destinée à être ouverte en 2026, elle desservira notamment l'École polytechnique. Elle devrait voir passer  par jour.

Situation sur le réseau 

La station est située entre les stations Orsay - Gif et Massy - Palaiseau, sur le plateau de Saclay, à proximité de l'école polytechnique.

Histoire 
L’architecture du futur bâtiment a été réalisée par Benthem Crouwel Architects et Atelier Novembre. Son trafic pourrait atteindre le nombre de  par jour.

Services aux voyageurs

Accès et accueil

Desserte

Intermodalité

Projets

À proximité 
 École polytechnique
 Télécom Paris
 ENSAE
 ENSTA
 Agro ParisTech
 SupOptique
 Télécom SudParis
 Institut Mines-Télécom

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Paris
 Ligne 18 du métro de Paris

Liens externes 
 Page de la future gare Palaiseau, sur le site web de la Société du Grand Paris

Future station du métro de Paris
Station de la ligne 18 du métro de Paris
Station de métro dans l'Essonne
Palaiseau